Institut d'Estudis Empordanesos, institució cultural catalana creada el 1957 a Figueres.
 Institut d'Estudis Eivissencs, institut d'estudis locals fundat el 1949.